Мастерко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Мастерков, Александр Борисович (1921—1945) — Герой Советского Союза.

